Spike, il cui vero nome è William Pratt, e detto anche William il Sanguinario, è un personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri, interpretato da James Marsters.

È un vampiro anarchico ed anticonformista che fa la sua prima comparsa nella seconda stagione insieme alla sua compagna, Drusilla. Diverrà in seguito una presenza fissa nel cast della serie ed un alleato della Scooby Gang, nonché interesse sentimentale della protagonista.

Spike è comparso anche in uno dei primi episodi dello spin-off Angel, diventandone in seguito una presenza fissa nella quinta stagione.

Caratteristiche
Vampiro relativamente giovane, di soli 120 anni, ma molto forte, nella sua vita ha già ucciso ben due cacciatrici: una in Cina, durante la rivolta dei Boxer, e Nikki Wood (che nella settima stagione si scopre essere la madre del preside del nuovo liceo di Sunnydale, Robin Wood) a New York negli anni '70.
Anticonformismo, ironia e battute mirate a colpire i punti deboli dell'avversario rendono ancor più interessante la personalità del personaggio.

Aspetto

Spike si presenta con un look punk simile a quello del cantante inglese Billy Idol (secondo la stessa Buffy il cantante avrebbe copiato il look del vampiro): i suoi capelli al naturale sono biondo scuro, quasi castano, ma li ossigena di modo che appaiano biondo platino; ha una cicatrice sul sopracciglio sinistro, che nella finzione gli è stata procurata dalla prima Cacciatrice uccisa, mentre nella realtà Marsters la riportò in seguito a un'aggressione a scopo di rapina; il truccatore decise di metterla in risalto per caratterizzare il personaggio nel suo episodio d'esordio. Spesso si tinge le unghie di nero (ma dopo i primi episodi in cui compare smette di farlo).

Spike indossa due diversi cappotti, entrambi in pelle nera: il primo lo rubò ad un generale nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, il secondo a Nikki Wood; quest'ultimo lo considera una sorta di trofeo e vi è particolarmente affezionato, al punto da considerarlo insostituibile. Solitamente indossa una maglietta nera, una camicia rossa in tessuto scozzese (sempre aperta sotto il cappotto), dei pantaloni neri e degli anfibi.

Personalità
Spike è visto come il paradosso dei vampiri della serie e cambia spesso le convenzioni e limitazioni della sua specie. Anche come vampiro, Spike mostra tratti caratteristici del genere umano come per esempio l'amore e l'affetto.
A differenza di Angelus, Spike è perfettamente in grado di amare (prima Cecily, poi Drusilla e infine Buffy) quasi all'ossessione, con o senza anima, mentre Angel non dimostra di avere alcuna reale capacità di amare senza la propria anima. Questo non avviene solo nel caso di amore romantico, ma anche di amore famigliare, infatti trasformò la sua stessa madre, di salute cagionevole, per non vederla più sofferente e poter stare per sempre con lei e le parole crudeli di quest'ultima, totalmente sottomessa al demone interiore, e la sua morte per mano dello stesso Spike lo segnano nel profondo.

Con o senza un'anima, Spike spesso dimostra un forte senso dell'onore e della lealtà: lasciando anonimamente un mazzo di fiori per mostrare il proprio rispetto a Joyce Summers dopo la sua morte, subendo atroci torture da Glory piuttosto che rivelare l'identità di Dawn, continuando ad aiutare la Scooby Gang dopo la morte di Buffy, mentre Willow e Tara cercano di risollevare Dawn, mantenendo la propria promessa di lasciare Sunnydale con Drusilla dopo aver aiutato Buffy a fermare Angelus e scegliendo di rimanere a Los Angeles e di diventare membro del gruppo di Angel dopo la morte di Fred perché "è quello che lei avrebbe voluto". Molte delle azioni di Spike, buone o cattive che siano, sono motivate dall'amore per Drusilla o per Buffy. Nonostante insista a dire di odiare la Scooby Gang, instaura con essi una duratura alleanza e li aiuta nelle loro missioni. Nutre un grande affetto per Dawn e Joyce e rispetta profondamente Tara e Willow. Non prova, invece, troppa simpatia per Xander, al quale affibbia spesso nomignoli, e per Giles. Con entrambi, tuttavia, riesce a essere un ottimo alleato e collaboratore.

Spike è probabilmente l'unico tra i vampiri ad aver ucciso due Cacciatrici, cosa di cui è molto orgoglioso, e a differenza degli altri vampiri non le teme minimamente, al contrario va lui stesso a cacciarle. Prima di diventare amico di Buffy e del suo gruppo, ha infatti tentato svariate volte di far sì che la bionda Cacciatrice diventasse la sua terza vittima.

Uno dei più notevoli tratti della personalità di Spike è la sua sete di violenza e il suo amore per la baldoria. Va notato come egli trovi l'atto della violenza terapeutico: depresso, dopo l'inserimento del chip, a causa della conseguente inabilità di mordere o far del male agli umani, Spike si dimostra entusiasta di scoprire la possibilità di lottare contro i demoni e accompagna allegramente la Scooby Gang nelle ronde, dimostrando che non gli importa per cosa stia combattendo finché può combattere. Spike, diversamente da Angelus (la controparte priva di anima di Angel), benché sia violento non è sadico, infatti non ama torturare le vittime psicologicamente e neanche fisicamente, preferisce uccidere e basta.
Nonostante il suo amore per la violenza, comunque, Spike è molto intelligente, tratto che lo differenzia, apparentemente, dalla maggior parte dei vampiri. Ha dimostrato eccellenti competenze in campo investigativo e analitico, specialmente nelle relazioni umane.

Dopo aver riconquistato la sua anima, Spike nutre un enorme senso di colpa per tutte le atrocità commesse e trascorre diverse settimane tormentato dai rimorsi prima di riuscire, grazie all'amore verso Buffy, a riprendere il controllo di se stesso. Anche con l'anima, Spike odia mostrarsi debole o sentimentale, quindi cerca di minimizzare, quando può, le atrocità commesse tentando di cambiare argomento. Come gli fa notare Buffy e come ammette lui stesso, dopo aver riavuto l'anima non prova alcun piacere ad uccidere, anche se si tratta di demoni, e questo ha affievolito la sua determinazione e la sua abilità di combattente. Dopo essere stato spronato dalla Cacciatrice, la quale sottolinea la sua debolezza, torna ad indossare il suo amato cappotto preso a Nikki Wood e riprende a combattere come prima, se non addirittura meglio, ritrovando il proprio amore per la violenza (solo contro demoni e persone malvagie ovviamente) e dimostrandolo con un urlo di gioia liberatorio. Il suo cambiamento si evince soprattutto quando, nella battaglia finale contro il Primo, sia pronto a sacrificare senza esitazione la sua vita per salvare il mondo (non solo per Buffy). A Los Angeles, dopo essere tornato corporeo, inizia a fare il vigilante notturno, salvando gli innocenti in pericolo dai demoni e dai vampiri e. sebbene inizialmente lo definisse una seccatura, in realtà apprezzerà che il suo operato salvi delle vite.

In contrasto col tenebroso Angel, Spike ha un tagliente e sarcastico senso dello humor.
Come vampiro, ama pavoneggiarsi e vivere senza regole, tranne che per le sue. Ha l'abitudine di dare nomignoli ed insultare anche coloro che non considera come antagonisti. Tra i suoi preferiti ci sono Xander, Giles e la stessa Buffy. A Willow e Dawn, che sembra considerare rispettivamente una cuginetta e una nipotina, affibbia invece nomignoli affettuosi. Tale abitudine verrà ripresa anche a Los Angeles con Fred, sempre con connotazioni affettuose, essendo l'unica, inizialmente, a credere nella sua bontà. Oltre alla capacità di sfornare insulti, Spike conserva qualcosa dell'intelletto letterario della sua parte umana, facendo abitualmente riferimenti a poesie, canzoni e letteratura.

Spike maschera spesso la sua vulnerabilità al sole come un semplice e noioso inconveniente. Guida nel pieno della luce del giorno in una macchina con i vetri oscurati e in alcune occasioni viaggia fuori durante il giorno, usando un cappotto come protezione. Infatti ha una forte resistenza alla luce del sole, superiore a quella di molti altri vampiri nella serie. Tale capacità, sebbene in misura minore, è posseduta anche da Angel: entrambi hanno infatti dimostrato una grande abilità a resistere al dolore scatenato dai raggi solari, riuscendo ad esporvisi per periodi di tempo prolungati.

Spike sembra essere un grande fan della cultura pop: quando la Scooby Gang, nella quarta stagione, lo tiene prigioniero nella casa di Buffy la sua maggiore preoccupazione è perdere le puntate della sua soap preferita: Passioni. Durante il corso della serie, fa diversi riferimenti a film e telefilm come Star Wars, Dawson's Creek, Ghostbusters e The Nightmare Before Christmas.

Spike apprezza anche il calcio, parlando con Buffy, infatti, lascia intendere di essere un tifoso del Manchester United e gli piacciono anche le corse dei cani.

Biografia del personaggio

Antefatti
William Pratt (nato tra il 1850 e il 1853) quando era ancora vivo era noto per le sue terribili poesie, la maggior parte delle quali scritte in onore di Cecily, una donna borghese che non ricambiava il suo amore (nella sesta stagione del telefilm il personaggio riappare come demone della vendetta, con il nome di Hallie/Halfrek).

Proprio in una sera di sconforto del 1880 esce solo in strada di notte e viene vampirizzato da Drusilla, una vampira pazza (la sua pazzia è stata causata dalle torture di Angelus che a sua volta l'ha resa vampira). Subito Drusilla diventa la sua amante e William il Sanguinario, chiamato così perché si diceva le sue poesie facessero sanguinare le orecchie al sol sentirle, lascia la sua immagine di poeta sfortunato cambiando nome in Spike (derivante dalla sua passione per la tortura con aste appuntite) e diventa uno dei più pericolosi e spietati vampiri in circolazione, assieme alla compagna, Angelus e Darla formò lo spietato quartetto di vampiri che devastò per oltre un secolo l'Europa e l'America. Ironico è il fatto che "William il Sanguinario" viene poi associato alla sua passione per la tortura e alla sua ferocia anziché alle sue poesie, diventando quindi un suo alias.

Trasformerà sua madre Anne in una vampira per averla sempre al suo fianco, ma rimanendo disgustato dalla perversione della nuova personalità della donna la ucciderà.

Nel 1898 affronterà il leggendario vampiro Dracula e, sebbene venga sconfitto riesce a guadagnarsi il rispetto di quest'ultimo dopo una battaglia mirata che li vide impegnati sul fronte fisico e strategico dal 28 al 30 di novembre.

La leggenda
Il 18 giugno 1900 a Pechino, Cina durante la rivolta dei Boxer Spike affronta ed uccide la Cacciatrice Xin Rong, che nella battaglia gli procura la caratteristica cicatrice sul sopracciglio sinistro. Nel momento in cui racconta del suo gesto ai tre compagni Angelus lo zittisce dicendo di non amare il chiasso, in chiaro segno di invidia.

Dopo aver ucciso una Cacciatrice, Spike inizia ad essere guardato con ammirazione e rispetto dalla maggioranza degli altri vampiri, tanto da essere considerato una "leggenda".

L'ottobre del 1934 Spike e Drusilla assistono alla performance di Bela Lugosi nei panni di Dracula, commentando positivamente la performance dell'attore ungherese.

Durante la seconda guerra mondiale Spike uccide diverse Cacciatrici Potenziali su commissione di un demone del ghiaccio. Il vampiro si fa un nome anche tra i soldati per la sua spietatezza, combattendo assieme al vampiro siberiano Nostroyev e un potente demone per sfuggire alle truppe del Terzo Reich, che li avevano catturati con l'intenzione di vivisezionarli. Spike lascia che il sottomarino militare tedesco che li trasportava venga affondato da un intervento di Angel.

Nel 1947 lavora come bodyguard a Los Angeles, nel 1963 uccide due membri del Consiglio degli Osservatori e nel 1969 è al Festival di Woodstock, inebriato dagli effetti del sangue di un figlio dei fiori da lui consumato.

All'inizio degli anni settanta il vampiro si ossigena i capelli e adotta un look molto punk, che in seguito diverrà la sua firma. Dopo che nel 13 luglio 1977 uccide la sua seconda Cacciatrice, Nikki Wood, inoltre inizia ad indossare anche la sua giacca in pelle come trofeo, facendola in seguito diventare il suo capo d'abbigliamento prediletto tanto da definirla quasi una seconda pelle.

A questo periodo sono stati ispirati anche alcuni fumetti dedicati appunto ai personaggi della saga di Buffy; degni di nota sono Spike Asylum, in cui il vampiro ossigenato è rinchiuso in un manicomio, o Spike & Dru che vede la coppia di vampiri impegnati in vicende che si dipanano dalla malvagità compiuta da loro quando erano ancora innamorati fino a delle sezioni accennate nel telefilm ma mai narrate.

Agli inizi del 1997 Spike e Drusilla rischiano il linciaggio a Praga da parte di un gruppo di cacciatori di vampiri; sebbene Spike non riporti il minimo danno Drusilla viene invece catturata e torturata, riuscendo indebolita dall'esperienza. Immediatamente Spike si prodiga per soccorrerla.

In Buffy l'ammazzavampiri

Seconda stagione

Arriva a Sunnydale con lo scopo di curare Drusilla grazie all'energia emanata dalla Bocca dell'Inferno. Il vampiro però viene a sapere della presenza in città di una nuova cacciatrice Buffy Summers, e così non perde occasione e decide di volerla aggiungere alla sua lista di cacciatrici uccise. Si reca così al Bronze e lì, per la prima volta, incontra Buffy. Successivamente irrompe con altri vampiri durante la serata di colloquio genitori-insegnanti nel liceo di Sunnydale dove sono presenti anche Buffy con i suoi amici e sua madre. Spike e Buffy combattono e, quando il vampiro sembra avere la meglio sulla cacciatrice, interviene la madre di Buffy che lo colpisce con un'ascia, costringendolo alla ritirata.

Dopo varie vicissitudini che lo vedono dapprima costretto su una sedia a rotelle (in seguito ad un'altra lotta con Buffy) e geloso delle attenzioni che Angelus (tornato dopo che Angel ha perso l'anima) riserva a Drusilla, decide di allearsi con la cacciatrice. Angelus infatti progetta l'apocalisse e Spike decide di aiutare Buffy a sventare il suo piano ottenendo in cambio la libertà per sé e Drusilla.

Alla fine della seconda stagione lascia Sunnydale insieme alla sua amata vampira.

Terza Stagione

Durante la terza stagione il vampiro torna a Sunnydale in un solo episodio, distrutto e arrabbiato con tutto e tutti poiché Drusilla lo ha lasciato per un demone del caos in quanto secondo lei Spike non è più abbastanza malvagio. Dopo aver preso in ostaggio Willow con lo scopo di ottenere un incantesimo d'amore dalla strega, e aver messo in luce la natura della storia tra Buffy e Angel lascia nuovamente la città, deciso a riconquistare Drusilla con la sua malvagità.

Quarta Stagione

Tornerà a Sunnydale un anno dopo, in compagnia della sua nuova fiamma, la vampira ed ex cheerleader Harmony Kendall. Fallito il suo tentativo di impossessarsi della Gemma di Amara (nota per avere il potere di rendere invincibile il vampiro che la possiede) viene catturato dai soldati dell'organizzazione nella quarta stagione.

Dall'organizzazione viene identificato quale Ostile 17. Essi gli impiantano un chip che gli impedisce di far del male agli umani, ma non ai demoni: lentamente inizia ad avvicinarsi ai membri della Scooby Gang iniziando così ad uccidere i demoni al posto degli esseri umani, in quanto a lui basta combattere, non importa chi sia l'oggetto della sua violenza.

Quinta Stagione

Nella quinta stagione, dopo aver preso atto che non riuscirà tanto facilmente a farsi togliere il chip, vediamo quella che all'inizio sembrava solo ossessione di uccidere Buffy, in realtà nascondeva qualcos'altro. Spike è innamorato della cacciatrice. Inizierà così una battaglia interiore nel personaggio al fine di riuscire a farsi amare da lei. Stringerà anche amicizia con la sorella di Buffy, Dawn in realtà mistica Chiave che apre i demoniaci portali del regno di Glory. Spike stesso inoltre subisce negativamente la morte di Joyce, la madre di Buffy, in quanto aveva instaurato anche con lei un rapporto di stima e rispetto, in quanto l'unica, oltre a Dawn, a trattarlo con gentilezza.

Alla fine Spike decide di dichiararsi a Buffy, ma i risultati non sono quelli sperati. La Cacciatrice infatti, ignara dei sentimenti che il vampiro provava già da tempo per lei, lo respinge sostenendo che il chip che ha in testa non lo rende degno di fiducia, e gli intima di non avvicinarsi più a lei e a i suoi amici. Poco dopo Spike viene catturato dai tirapiedi di Glory che lo scambiano per la Chiave (il malinteso nasce poiché avevano visto il Buffybot che il vampiro si era fatto costruire da Warren Mears difenderlo mentre combattevano nel cimitero). Quando Glory capisce che Spike non può essere la Chiave, lo tortura intimandogli di rivelargli l'identità della Chiave. Ma Spike preferirebbe morire piuttosto di offrire Dawn alla dea su un piatto d'argento e facendo così soffrire la sua amata cacciatrice. Buffy infine ringrazia Spike e lo bacia dicendo che non dimenticherà questo suo gesto.

Le cose però precipitano in fretta quando Glory cattura Dawn e si prepara a compiere il rituale. Spike e gli amici di Buffy non possono evitare che la cacciatrice si sacrifichi per salvare la vita di sua sorella.

Sesta Stagione

Nella sesta stagione Spike aiuterà la Scooby-Gang a tenere Sunnydale al sicuro, lontana dalle perfidie delle creature infernali e a vegliare su Dawn.
Quando Buffy tornerà in vita, in seguito ad un rito di magia nera compiuto da Willow, Spike ne rimane molto colpito, scandalizzato ma al tempo stesso felice per la resurrezione di Buffy, esattamente come sarà Giles. Il vampiro prova ancora dei forti sentimenti verso la Cacciatrice.

Quando Buffy rivelerà ai suoi amici di essere stata strappata da una dimensione celestiale, simile al paradiso, cadrà in una profonda depressione e Spike stringerà un rapporto più intimo con lei. Buffy respingerà inizialmente l'attrazione per Spike e ciò la porta a trattarlo male e a picchiarlo ripetutamente, cosa che fa arrabbiare non poco il vampiro che, dopo aver scoperto che il chip non funziona con Buffy, inizierà a rispondere con la stessa violenza. Poco dopo i due iniziano una relazione, basata prevalentemente sul sesso.

I due si incontreranno spesso per avere approcci sessuali. Tuttavia non riusciranno a mantenere stabile la loro 'relazione' lasciandosi e rimettendosi insieme più volte. Dopo che Buffy tronca del tutto il loro rapporto, Spike avrà anche un approccio sessuale con Anya, dovuto al fatto che Xander l'ha lasciata il giorno del loro matrimonio. Alla fine Spike, dopo aver tentato, senza successo, di violentare Buffy e odiando profondamente se stesso per questo, decide di lasciare la città. Giunge infine alla sua destinazione: una caverna dove un demone lo sottopone a numerose prove molto ardue e, una volta superate tutte, gli restituisce l'anima.

Settima Stagione

Nella settima e ultima stagione Spike torna a Sunnydale in uno stato confusionale. La sua anima gli rammenta tutti gli orrori commessi in passato e le persone che ha ucciso. Buffy, ancora fortemente provata dal tentato stupro per mano del vampiro, rimane sconvolta dallo scoprire che Spike ha riottenuto la sua anima e che l'ha fatto per lei. Buffy, dopo tale scoperta, cessa le proprie animosità verso di lui e comincia anzi ad avvicinarglisi, consapevole che Spike ora sia davvero diverso, ma il vampiro resta tormentato dalle visioni delle persone che ha ucciso. Oltretutto Il Primo lo prende di mira, torturandolo in ogni modo per spingerlo a tornare quello che era un tempo. Ma la sua trappola viene sventata e Spike prende atto di essere cambiato, di essere diventato migliore anche perché ora Buffy crede in lui. Il legame tra i due si fortifica sempre di più e tra i due vi è assoluta fiducia, la stessa Buffy prende consapevolezza di provare dei sentimenti molto forti per Spike e lo esterna anche ad Angel.

Proprio la sera prima della battaglia finale Buffy deciderà di trascorrerla accanto a Spike, in maniera non sessuale ma profondamente affettuosa, il quale le dichiarerà nuovamente il suo amore, in modo molto più umano e disinteressato di quanto avesse fatto in passato, facendola commuovere. Buffy dà a Spike il medaglione datole a sua volta da Angel, dicendogli che può essere indossato da un Campione: ciò che Spike è diventato.

Buffy finalmente dichiara a Spike il suo amore, ma la fine è ormai inevitabile. Spike si sacrifica salvando il mondo e bruciando con il medaglione.

In Angel

Los Angeles
Dopo la distruzione della Bocca dell'Inferno il medaglione indossato da Spike nei suoi ultimi minuti di vita arriva alla Wolfram & Hart di Los Angeles, qui finisce in mano ad Angel e al suo gruppo e, dopo aver emesso una luce abbagliante darà nuovamente vita al vampiro biondo, il quale tuttavia è ora uno spettro pressoché intangibile e incapace di interagire con gli oggetti che gli sono circostanti. Sebbene inizialmente cerchi di andarsene scoprirà poi che, nella sua nuova forma spiritica è vincolato alla città, farà dunque tutto il possibile per trovare un modo per ritornare corporeo, trovando un appoggio in Fred. In questo periodo aiuterà il team di Angel in diverse circostanze.

Spike inizierà a soffrire di costanti smaterealizzazioni dalla trama della realtà, che identificherà come "l'inferno che cerca di riprenderselo" prima che svanisca del tutto però, riesce a tornare corporeo grazie a un incantesimo di Lindsey McDonald, che tenta invano di farlo passare dalla sua parte. A questo punto deciderà però di rimanere a LA in tributo a Fred (morta per causa di Illyria) che avrebbe voluto rimanesse; dunque il vampiro combatte assieme ad Angel e compagni il Circolo della Spina Nera e si appresta a combattere l'esercito dei Soci Anziani nel climax conclusivo della serie.

Caduta di Los Angeles

Dopo che i Soci Anziani spediscono tutta Los Angeles all'inferno per punizione dell'assassinio dei membri del Circolo della Spina Nera da parte di Angel e i suoi uomini, il gruppo viene diviso e, tra le macerie Spike si incontra con Illyria, che si sta scindendo tra la sua personalità e quella di Fred. Il vampiro per proteggere entrambe la tiene al suo fianco mentre conquista Beverly Hills, diventandone padrone e liberandola dai demoni malintenzionati, allo scopo di salvare Los Angeles.
Successivamente si rincontra con Angel, Connor, Nina, Gwen e Lorne che nel frattempo hanno fatto lo stesso con altri territori; assieme affrontano l'unico altro grande boss della città: un Charles Gunn diventato vampiro.

Con Los Angeles nuovamente sulla Terra i membri della Angel Investigations, Spike compreso, vengono proclamati eroi cittadini. Spike lavorerà con il team in diverse altre azioni ma, in seguito, desideroso di uscire definitivamente dall'ombra di Angel, lascerà Los Angeles chiedendo ai compagni di chiamarlo se in futuro avessero bisogno del suo aiuto, e si reca a Las Vegas, dove si impossesserà di una nave volante pilotata da alcuni demoni-blatta e ne diverrà il capitano.

Ottava stagione di Buffy l'ammazzavampiri

Con il suo vascello il vampiro attraverserà più dimensioni per sapere il motivo per il quale i Soci Anziani hanno abbandonato questa dimensione; venendo così a scoprire della crisi di Twilight, scoperta a seguito del quale giungerà in soccorso del gruppo di Buffy nel mezzo della guerra ai demoni transdimensionali creati dal nuovo universo per distruggere il vecchio, e si ricongiungerà con la bionda Cacciatrice dopo 3 anni. Dunque esporrà al gruppo il suo piano di recarsi alle rovine di Sunnydale ed impossessarsi del Seme delle Meraviglie, fonte di tutta la magia sulla Terra. Raggiunto il prezioso artefatto tuttavia si troverà a dover affrontare per la prima volta Il Maestro, resuscitato dalla potenza del Seme come suo guardiano, e lo sconfiggerà grazie all'aiuto di Buffy e Willow. Successivamente quando Angel sarà posseduto dall'universo neonato, Spike tenterà di affrontarlo ma questi, forte dei nuovi poteri acquisiti, lo esporrà al sole carbonizzandolo quasi completamente e costringendolo a ritirarsi dalla battaglia all'interno della sua nave. Successivamente alla distruzione del Seme da parte di Buffy, la quale causerà la scomparsa della magia in tutto il mondo, Spike e i suoi uomini si occuperanno di uccidere tutti i demoni transdimensionali che non sono scomparsi nuovamente nella loro dimensione d'origine.

Successivamente, quando Buffy si ritirerà a San Francisco assieme a Xander e Dawn, egli si sistemerà in città di modo da rimanere al suo fianco nelle minacce future dovute al grande stravolgimento da lei operato nel mondo.

Poteri e abilità

Come tutti i vampiri mostrati nel mondo di Buffy, Spike è in possesso di capacità sovrumane come una maggior forza, agilità e riflessi di un essere umano normale, tanto che l'unico vivente che può combatterlo è appunto la Cacciatrice.
Inoltre dispone di una percezione sensoriale (udito, olfatto, vista, tatto e gusto) estremamente sviluppata, che ne fanno un fenomenale predatore notturno.
È inoltre immune alle armi della morte e guarisce da qualunque tipo di ferita; non ha battito cardiaco e la sua temperatura corporea è molto bassa, permettendogli di non risentire dei fenomeni atmosferici. Non necessita di respirare o di cibo, ma solamente di sangue. Questo non deve essere esclusivamente umano, ma anche animale va bene. Inoltre, contrariamente ad altri vampiri, Spike ama dolcetti e cibi vari: specialmente gli anelli di cipolla..
I vampiri possono inoltre mutare aspetto: da quello umano, a uno umanoide, con la fronte corrugata, gli occhi gialli e i denti appuntiti, quest'ultimo è spesso descritto come il loro vero aspetto.
Vi sono inoltre diverse limitazioni che devono rispettare, per entrare in una casa o, più generalmente in un luogo privato per esempio, i vampiri hanno bisogno di un invito esplicito, che non vale per i luoghi pubblici: la regola dell'invito scade quando il proprietario muore, o il proprietario non considera più sua la casa. Non può esporsi alla luce solare (sebbene ne sia molto più resistente degli altri vampiri) ed è vulnerabile al fuoco, ai paletti di frassino e alla decapitazione. Inoltre l'acqua santificata ha su di lui lo stesso effetto del sole.

Oggetto di parodia dello stesso autore del telefilm è che tutti i vampiri dimostrano capacità combattive innate e grande conoscenza delle arti marziali; cosa che viene trasmessa dopo la vampirizzazione, Spike da questo punto di vista è molto più forte di parecchi altri vampiri: è riuscito ad uccidere ben due Cacciatrici, ad affrontare senza troppi problemi anche dei demoni grandi il doppio di lui e perfino dei Turok-Han. È anche molto veloce ad apprendere, ciò gli consente di riuscire a contrastare persino Illyria, un antico demone molto più potente di lui. L'unico vampiro in grado di batterlo in un uno contro uno è sempre stato Angel, ma Spike, dopo aver ottenuto un'anima a sua volta, ha dimostrato di poter sconfiggere anche lui se è altrettanto motivato. I due, in una particolare occasione in cui credettero di poter bere da un calice un elisir che avrebbe reso un vampiro con l'anima di nuovo umano, Spike riesce a sconfiggere Angel dopo un duro combattimento.

Spike sa usare sia armi da taglio che da fuoco ed è un esperto di tortura. Diversamente da Angelus, non ha le caratteristiche del sadico, ma del violento: gli piace combattere e basta.

Spike dimostra di avere un'innata abilità psicoanalitica, che in combattimento si rivela essere spesso più utile perfino del suo talento di combattente. Spike dimostra ampiamente di essere in grado di trovare i punti deboli degli avversari che affronta e saperci far leva di modo da spingerli alla rabbia e alla conseguente distrazione. In battaglia Spike tende ad essere sarcastico e quasi logorroico, caratteristica voluta che gli permette appunto di analizzare il suo nemico.

Spike è dotato di un ottimo intuito empatico: ad esempio, riconosce a prima vista la relazione lesbica tra Willow e Tara e, pur essendo stato umiliato da un'esacerbata Buffy nell'episodio "Fool for love", anziché tentare di ucciderla com'era sua intenzione, alla fine si ritrova a consolarla per le precarie condizioni di salute di Joyce. È inoltre un esperto motociclista, capace di pilotare senza problemi una Harley Davidson ed una Winnebago. Inoltre è abile nella medicina da campo, e più volte si è visto curarsi da solo ferite e fratture.

Durante il periodo in cui non era corporeo, Spike ha dimostrato l'abilità di passare attraverso gli oggetti e le persone, tale potere aveva tuttavia l'effetto collaterale di impedirgli di entrarvi in contatto e perciò lo rendeva inservibile in battaglia. Tale abilità è stata ovviamente persa a seguito della ri-corporizzazione del personaggio.

Possiede inoltre un'innata capacità di distinguere il bene e il male, derivante sicuramente dall'essere colto e intellettuale, assente invece generalmente nei suoi simili (Liam è un ubriacone irresponsabile, sebbene dopo come Angelus e poi Angel divenga un appassionato di letteratura). Come detto, Spike non è sadico ma violento e spesso sentimentale, sia con che senza anima.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Personaggi di Buffy l'ammazzavampiri
Personaggi di Angel
Vampiri nelle opere di fantasia